Oenanthe kan syfta på:

 Oenanthe (fåglar) – ett släkte med tättingar i familjen flugsnappare
 Oenanthe (växter)  – ett släkte inom familjen flockblommiga växter
 8959 Oenanthe – en asteroid, se Lista över småplaneter (8501–9000)